Будка железной дороги 12-й км — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Дивасовского сельского поселения. Население — 1 житель (2016 год).

География 
Расположена в западной части области в 7 км к северо-западу от Смоленска.

История 
В годы Великой Отечественной войны местность была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство железнодорожной линии линии Москва — Минск.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

В 0,1 км южнее проходит автодорогв . В 7 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Красный Бор.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)